Traité d'Andrinople peut désigner en français :
 la paix d'Andrinople signée le  entre l'empire ottoman et Maximilien II d'Autriche ;
 le Traité de Fălciu (1711), renouvelé à Andrinople en 1713 entre l'empire ottoman et Pierre  de Russie, dans le cadre de la Grande guerre du Nord entre Russes et Suédois ;
 le traité d'Andrinople conclu en 1829 entre l'empire ottoman et Alexandre  de Russie.